A Ceneri-bázisalagút egy 39,78 km hosszúságú vasúti alagút Svájcban, mely a tervek szerint eredetileg 2019-ben, majd módosítást követően csak 2020-ban lett kész. A vonatok maximális sebessége 250 km/h lesz. Az alagút az Alptransit része.

Az alagútfúrással 2016. február 1-én lettek kész, ezt követte a sínek lefektetése és a felsővezeték kiépítése. 2020. március 1-én helyezték áram alá a felsővezetéket, majd ezt követően indult meg a több hónapos tesztüzem. A menetrend szerinti forgalom augusztusban indulhat el, de a menetidők csak a decemberi menetrendváltás után fognak jelentősen csökkenni.

A Gotthárd-bázisalagúttal együtt az új alagút lehetővé teszi majd az Alpokon való átkelést jóval kedvezőbb terepviszonyok között, mely egyaránt jótékony hatással lesz a személyszállító vonatok menetidejére és a tehervonatok sebességére.

Készültség

Lásd még 
 AlpTransit
 Gotthárd-bázisalagút
 Lötschberg-bázisalagút
 Zimmerberg-bázisalagút

További információk 
Alptransit Gotthard AG - Hivatalos oldal 
Alptransit Gotthard AG - Status of construction: Ceneri 
Alptransit Portal  a Swiss Federal Archives weboldalán

Források 

Svájc vasúti alagútjai
Bázisalagutak
2020-ban átadott építmények